Нагасэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нагасэ, Масатоси (род. 1966) — японский киноактёр.
 Нагасэ, Таканори (род. 1993) — японский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.